Van Gennip is een Nederlandse achternaam.

Bekende Nederlanders met deze achternaam waren of zijn:

 Hendrikus Douwes van Gennip (1822-1866), zendeling
 Jos van Gennip (1939), CDA-politicus
 Sjef van Gennip (1951), voorzitter raad van bestuur Reclassering Nederland
 Yvonne van Gennip (1964), schaatsster
 Karien van Gennip (1968), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in kabinet Rutte-IV